Erlebnisstraße ist in Österreich die Bezeichnung für eine Route, die der touristischen Erschließung der Landschaft oder der Vermarktung regionaler Produkte und Dienstleistungen dient. In Österreich gibt es über 60 Erlebnisstraßen.

Erlebnisstraße und Themenstraße werden in Österreich häufig synonym verwendet und entsprechen den in Deutschland verwendeten Bezeichnungen Ferienstraße, Tourismus- oder Touristikstraße bzw. -route.

Der österreichischen Tourismus- und Fremdenverkehrsverband hat zurzeit zwölf Erlebnisstraßen
wegen der kulturellen Vielfalt und landschaftlichen Schönheit als „Traumrouten“ ausgezeichnet; es sind die folgenden Straßen:

Großglockner-Hochalpenstraße
Österreichische Romantikstraße
Waldviertler Textilstraße
Südsteirische Weinstraße
Steirische Apfelstraße
Mühlviertler Museumsstraße
Schlösserstraße
Käsestraße Bregenzerwald
Eisenstraße
Märchenschlossstraße
Holzstraße in der Steiermark
Moststraße in Niederösterreich
Goldeck-Panoramastraße
Villacher Alpenstraße
Nockalmstraße
Malta-Hochalmstraße
Silvretta-Hochalpenstraße

Das Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur der Universität für Bodenkultur Wien teilt Themenstraßen in kulinarische Straßen, kulturelle oder kulturhistorische Straßen sowie Landschaftsstraßen ein. Diese Oberbegriffe werden weiter unterteilt in Blumen- oder Almstraßen, Most-, Apfel-, Öl-, Milch- oder Käsestraßen, Weinstraßen sowie Gewerbe- oder Industriestraßen, Kunst- oder Geschichtsstraßen und Schlösserstraßen.

Die „Österreichische Raumordnungskonferenz“ (ÖROK) bewertete auf einem Workshop im Jahr 2005 die große Anzahl der Themenstraßen in Österreich als „Überangebot bzw. undifferenzierte[s] Angebot […] unabhängig von der Eignung oder den Potenzialen der Region“.

Erlebnisstraßen in Deutschland 
 Die Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt
 Erlebnisstraße der deutschen Einheit

Einzelnachweise

Weblinks 
 www.austria.info – Österreich Werbung Wien
 Universität für Bodenkultur Wien: Übersichtskarte mit 60 Themenstraßen (S.14) (PDF-Datei; 2,57 MB)

Straße in Österreich
Tourismus (Österreich)
Ferienstraße in Österreich